Starek ist der Name von

 August Starek (* 1945), österreichischer Fußballspieler
 Jiří Stárek (1923–2011), tschechischer Dirigent